Доминанта (эмоционально-смысловая доминанта) текста — комплекс когнитивных и эмотивных эталонов, характерных для определённого типа личности и служащих психической основой метафоризации и вербализации картины мира в том или ином художественном тексте (литературном произведении). Может использоваться при анализе художественного текста в рамках психиатрического литературоведения. Является главенствующим приёмом, необходимым при создании художественного целого.

Это понятие в том или ином виде использовалось в работах по эстетике и литературоведению (лингвисты Виктор Виноградов, Роман Якобсон, Григорий Гуковский, Михаил Бахтин, Александр Потебня, Майкл Риффатер, Илья Гальперин, философы Густав Шпет, Владимир Соловьёв, Андрей Белый, литературоведы Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов, Ян Мукаржовский и многие другие).

В этих работах отмечается, что доминанта текста может быть выделена по разным основаниям — идеологическому, жанровому, образно-композиционному, временному, языковому. При анализе поведения человека обычно говорится о доминанте физиологического (Ухтомский) и психологического (в том числе поведенческого) характера. Но поскольку художественный текст является образным субъективным отражением реальности и, следовательно, несёт эмоционально-смысловую нагрузку, то применительно к нему можно говорить не просто о доминанте, а об эмоционально-смысловой доминанте текста — об эмоционально-смысловой направленности текста и о выраженности в тексте характерологических и индивидных черт личности автора.

В художественном тексте эмоционально-смысловая доминанта выступает как организующий принцип, предопределяющий отбор автором определённых сюжетов, героев, синтаксических и лексико-семантических средств. Выявление эмоционально-смысловой доминанты в тексте может быть сделано с помощью методов прикладной психолингвистики. При этом выделяются светлые, тёмные, весёлые, печальные, красивые тексты.

См. также 
 Жанр
 Стиль

Литературоведение
Психиатрическое литературоведение